Maintenon bezeichnet

Maintenon, eine Stadt in Frankreich mit dem Schloss Maintenon
 Madame de Maintenon, Mätresse und heimliche Ehefrau Ludwigs XIV., siehe Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon

Außerdem findet sich diese Bezeichnung für:
 à la Maintenon, eine Zubereitungsart für eine Spargelsuppe, benannt nach der oben genannten Madame Maintenon